Това е списък на албумите на американската поп-певица Мадона. Дискографията ѝ се състои от 12 студийни албума, 6 компилации, 3 саундтрака, 3 албума с изпълнения наживо, 11 разширени изпълнения, 3 ремикс аблума и 21 бокс-сет колекции. След успеха на първите два сингъла Everybody и Burning Up, Мадона подписва договор за албум в 1983 година.

Албуми

Студийни

Други

Видео 
 1984 – Madonna
 1985 – Madonna Live: The Virgin Tour
 1988 – Ciao Italia: Live from Italy
 1990 – The Immaculate Collection
 1990 – Blond Ambition World Tour Live
 1991 – Truth or Dare (In Bed with Madonna)
 1994 – The Girlie Show: Live Down Under
 1999 – The Video Collection 93:99
 2001 – Drowned World Tour 2001
 2006 – I'm Going to Tell You a Secret
 2007 – The Confessions Tour
 2009 – Celebration: The Video Collection
 2010 – Sticky & Sweet Tour

Сингли

Източници 

Мадона (певица)
Дискографии на американски изпълнители